Tabatabai ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Akbar Tabatabai (1930–1980), iranischer Diplomat, Architekt und Khomeini-Gegner
 Allameh Tabatabai (1892 oder 1903–1981), iranisch-islamischer Philosoph
 Ariane Tabatabai, iranisch-US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Hassan Tabatabaei Qomi (1912–2007), iranischer Geistlicher
 Jasmin Tabatabai (* 1967), deutsch-iranische Schauspielerin und Musikerin
 Javad Tabatabai (1945–2023), iranischer Jurist und Autor
 Jazeh Tabatabai (1931–2008), iranischer Künstler
 Sadegh Tabatabai (1943–2015), iranischer Politiker und Diplomat
 Seyyed Zia al Din Tabatabai (1888–1969), iranischer Journalist und Politiker, Ministerpräsident im Jahr 1921 
 Zohreh Tabatabai, iranische Diplomatin

Siehe auch:
 Tabatabaei